

Toponymes

Burkina Faso 
 Bouro, localité située dans le département de Cassou
 Bouro, localité située dans le département de Oula
 Bouro, localité située dans le département de Thiou

Portugal 
 Serra do Bouro, freguesia, située dans le District de Leiria
 Terras de Bouro, municipalité située dans le district de Braga et la région Nord